Slang — шостий студійний альбом англійської групи Def Leppard, який був випущений 14 травня 1996 року.

Композиції 
 Truth? - 3:00
 Turn to Dust - 4:21
 Slang - 2:37
 All I Want Is Everything - 5:20
 Work It Out - 4:49
 Breathe a Sigh - 4:06
 Deliver Me - 3:04
 Gift of Flesh - 3:48
 Blood Runs Cold - 4:26
 Where Does Love Go When It Dies - 4:04
 Pearl of Euphoria - 6:21
 Move with Me Slowly - 6:19

Джерела 
 Slang  allmusic
 Slang  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Def Leppard